Zenyit, orosz labdarúgócsapat
 Zenyit, szovjet tükörreflexes fényképezőgép
Haditechnika
 Zenyit szovjet, majd ukrán űrhajózási hordozórakéta
 Zenyit, szovjet felderítőműhold-típus
hasonló
 Zenit magyar szőlőfajta